Hochreuth ist der Ortsname von

 Hochreuth (Hohenthann), Einöde der Gemeinde Hohenthann, Landkreis Landshut, Bayern
 Hochreuth (Spiegelau), Dorf der Gemeinde Spiegelau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Hochreuth (Zenting), Einöde der Gemeinde Zenting, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern

Siehe auch:
 Hochgreut
 Hochreit
 Hochreut
 Hohenreuth